Roman Marcinkowski (1847-1929) – burmistrz Kruszwicy
 Roman Marcinkowski (ur. 1942) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy płocki